2 miejscowości:
 Chorzów – miasto w woj. śląskim
 Chorzów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica

Dzielnice:
 Chorzów II – dzielnica miasta Chorzowa
 Chorzów III – dzielnica miasta Chorzowa
 Chorzów IV – dzielnica miasta Chorzowa
 Chorzów Stary – dzielnica miasta Chorzowa
 Chorzów-Batory – dzielnica miasta Chorzowa

Nazwy własne:
 Elektrociepłownia Chorzów – elektrociepłownia pracująca w oparciu o węgiel kamienny w Chorzowie
 Batalion ON „Chorzów” – pododdział Śląskiej Brygady Obrony Narodowej, piechoty Wojska Polskiego II RP
 dekanat Chorzów – dekanat Kościoła rzymskokatolickiego

Zobacz też 

 Chożów - agromiasteczko na Białorusi